Dorfstadt ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Dorfstadt (Falkenstein/Vogtl.), Ortsteil der Stadt Falkenstein/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen
 Dorfstadt (Gemeinde Schönbach), Ortschaft von Schönbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Dorfstadt (Gemeinde St. Oswald), Ort bei St. Oswald bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Dorfstatt